Caju (acaju o acagiù) – pseudofrutto dell'anacardio
Caju – quartiere di Rio de Janeiro
Wanderson de Jesus Martins (detto Caju, 1995) – calciatore brasiliano
Alfredo Gottardi (detto Caju, 1915-2001) – calciatore brasiliano